Ри́хард Ива́нович Шре́дер (1822—1903) — российский , публицист и садовод, автор многочисленных книг на эту тему; «патриарх русского садоводства».

Биография 
Рихард Иванович Шредер родился в 1822 году в Дании. Там же получил специальное образование в учебном заведении при ботаническом саде в Копенгагене, после чего состоял в течение нескольких лет преподавателем и садовником при Ютландском обществе садоводства.

В конце 1840-х годов переехал в Россию и поселился в Санкт-Петербурге, где в 1850 году был назначен главным садовником при Санкт-Петербургском лесном и межевом институте. Здесь Рихард Иванович занимался устройством дендрологического сада и начал свои работы по акклиматизации и натурализации различных деревьев и кустарников; работы эти создали ему известность среди садоводов.

Когда в конце шестидесятых годов в Петербурге открылось Российское общество садоводства, Рихард Иванович принял участие в делах этого Общества и поместил уже в первых номерах издаваемого Обществом журнала «Вестник садоводства» целый ряд весьма ценных статей по культуре различных декоративных растений.

В 1862 году Р. И. Шредер перешёл в Москву на должность главного садовника при Петровской лесной и земледельческой академии, где прослужил более сорока лет, до самой смерти, оставив там после себя значительные коллекции разнообразных растений и организованный им дендрологический сад. В 1867 году у него родился сын, в будущем учёный-агроном, Рихард Шредер.

В 1900 году исполнился пятидесятилетний юбилей деятельности Рихарда Ивановича в России, на котором его приветствовали представители садовых обществ России, Западной Европы и Северной Америки, причём он был избран тогда же почётным членом целого ряда специальных обществ.

Пользуясь популярностью в садовом мире, Рихард Иванович считался патриархом русского садоводства, на пользу которого он работал всю свою жизнь.

Умер в 1903 году. Похоронен на Введенском кладбище (3 уч.).

В 2012 году на территории РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева на Лиственничной аллее (напротив дома 2(Б) был открыт памятник Р. И. Шредеру.

Научная деятельность 
Широкой известностью Рихард Иванович обязан прежде всего своим работам в области натурализации и акклиматизации различных плодовых и декоративных деревьев. Р. И. Шредер собирал и выписывал отовсюду семена различных пород деревьев и кустарников, выращивал их и вёл затем свои наблюдения за ними, имея целью выяснить главнейшие достоинства и недостатки их и отвести им затем должное место в своем арборетуме. Эти наблюдения, произведённые Рихардом Ивановичем над многими десятками тысяч экземпляров, дали в результате весьма ценный указатель пород, выносящих климат северной и средней части России.

Помимо вопросов натурализации и акклиматизации растений, Р. И. Шредер интересовался ещё вопросами гибридизации и занимался выведением новых более устойчивых гибридных форм, особенно много работая в этом направлении над плодовыми деревьями.

Не менее интересными являются также работы Рихарда Ивановича по выяснению влияния подвоя на привой, равно как и работы по испытанию подвоев в условиях сурового климата Московской губернии.

Кроме того, Рихард Иванович был знаком с огородничеством и много работал в этой области, сумел довести огородные культуры в Петровской академии до совершенства.

Будучи вообще прекрасным практиком и обладая сильной эрудицией, Рихард Иванович вместе с тем был и глубоким объективным исследователем, умевшим теоретически обосновать практические приёмы, применяемые в садоводстве; свои положения он всегда подкреплял данными из практики, относясь критически к своим выводам.

Библиография 
Помимо целого ряда статей и монографий, напечатанных Шредером в периодических специальных журналах, Рихард Иванович выпустил следующие сочинения: «Живые изгороди и лесные опушки», «Хмель и его разведение в России».

Наиболее известна книга «Русский огород, питомник и плодовый сад» , впервые изданная в Петербурге в 1880 г. издательством А. Ф. Девриена . Этак книга является особенно ценным и можно сказать, единственным наиболее полным практическим руководством, обнимающим главнейшие отрасли садоводства. Книга эта, являясь настольной для русского садовода-практика, выдержала уже не одно издание и разошлась в десятках тысяч экземпляров, вполне заслуженно пользуясь большим успехом не только среди специалистов, но и вообще среди сельских хозяев, так или иначе интересующихся садоводством. Настоящее сочинение было удостоено в 1883 году Императорским Обществом садоводства премией Н. И. Железнова (золотая медаль) "За лучшее сочинение на русском языке по садоводству или по огородничеству".
Книга эта является особенно ценной потому, что всё изложенное в ней (в специальной части) безусловно проверено Р. И. Шредером на практике и является результатом его личных многолетних опытов и наблюдений. Потому неудивительно, что книга эта, выдержавшая столько изданий, и теперь ещё пользуется большим успехом среди русских садоводов.

Рихард Иванович Шредер, отличаясь энергией, трудолюбием и любовью к своему делу, служил до самого преклонного возраста в Петровской академии, где, несмотря на тяжёлую и продолжительную болезнь свою, продолжал вести работу в области садоводства до самой смерти, последовавшей 25 апреля 1903 года в Петровско-Разумовской академии.

Память 

В Москве на территории Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (Лиственничная аллея, дом № 2), установлен бюст.

Примечания

Ссылки 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Садоводы Российской империи
Петровская сельскохозяйственная академия
История сельского хозяйства
Похороненные на Введенском кладбище